KAMAG bezeichnet folgende Unternehmen:
 KAMAG Transporttechnik, Hersteller von Spezialtransportern
 Kunstanstalten May AG, Kunstverlag

KAMAG